Франц I () — имена европейских правителей:

 Франц I Стефан (1708—1765) — император Священной Римской империи германской нации (с 1745); основатель лотарингской ветви немецких Габсбургов, правившей Австрией до 1918 года.
 Франц I, король Богемии, Венгрии и Хорватии (c 1792); Франц I, император Австрии (после 1804) — титулы последнего императора Священной Римской империи Франца II (1768—1835).
 Франц I (1510—1581) — герцог Саксен-Лауэнбурга (1543—1571 и с 1573).
 Франц I (1853—1938) — 13-й князь Лихтенштейна (с 1929). См. также